Otto von Scheyern ist der Name folgender Personen:
* Otto von Scheyern (um 1000), auch als Otto I. gezählt, angeblicher Stammherr der Wittelsbacher, urkundlich nicht belegbar
 Otto I. von Scheyern (um 1020–1073), nach anderer Zählung Otto II., Graf von Scheyern und Vogt von Freising
 Otto II. von Scheyern († 1120), nach anderer Zählung Otto III., Graf von Scheyern
 Otto III. von Scheyern († nach 1130), nach anderer Zählung Otto IV., Graf von Scheyern
 Otto V. von Scheyern (1083/84–1156), nach anderer Zählung Otto IV., Pfalzgraf von Bayern
 Otto VIII. von Scheyern (um 1117–1183), als Otto VI. Pfalzgraf von Bayern, als Otto I. Herzog von Bayern, siehe Otto I. (Bayern)